Die vierzehnte Karate-Weltmeisterschaft fand 1998 in Rio de Janeiro, Brasilien statt.

Medaillen

Männer

Damen

Medaillenspiegel

Weblinks 
 http://www.wkf.net/
 First WUKO and IAKF World Championships
 Results

1998
Sportveranstaltung 1998
Sportveranstaltung in Rio de Janeiro
Karate (Brasilien)